Small Town steht für:

 Small Town Records, britisches Musiklabel
 Small Town Secret, US-amerikanischer Film von Nathan Hope (2009)
 Small Town Murder Songs, kanadischer Film von Ed Gass-Donnelly (2010)
 Banshee – Small Town. Big Secrets., US-amerikanische Fernsehserie (ab 2013)

Siehe auch:

 Small Town Girl